

Toponymes



Normandie 
 Cherbourg-en-Cotentin, commune nouvelle dans le département de la Manche, créée le .
 Cherbourg-Octeville, commune associée faisant partie de cette commune, créée le  par la réunion de Cherbourg et Octeville
 Cherbourg, ancienne commune fusionnée avec Octeville en 2000 pour former Cherbourg-Octeville



Cherbourg, canton dans la municipalité régionale de comté de Matane ;
 Saint-Thomas-de-Cherbourg, municipalité fusionnée en 1954 au sein des Méchins nommée selon le canton de Cherbourg ;
 Saint-Jean-de-Cherbourg, municipalité nommée selon le canton de Cherbourg ;
 Cherbourg, hameau de la municipalité des Méchins ;
 Cherbourg-Centre, hameau de la municipalité des Méchins ;
 Cherbourg-Ouest, hameau de la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg.

Cherbourg, ville du Queensland.

Autres 
 New Cherbourg Stories, bande dessinée de Romuald Reutimann et Pierre Gabus.
Cherbourg (cheval)

Homonymie de toponyme